Raitis steht für:
 Raitis (Gemeinde Mutters), Ortschaft von Mutters, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Raitis (Vorname), lettischer Vorname – dort auch zu Namensträgern